Wimbledon-mesterskaberne 1893 var den 17. udgave af Wimbledon-mesterskaberne i tennis. Turneringen blev spillet i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien, og blev afviklet i perioden 10. - 17. juli 1893.

I herresingle vandt Joshua Pim titlen efter sejr over Wilfred Baddeley på 3-6, 6-1, 6-3, 6-2. Joshua Pim og Frank Stoker vandt herredoublerækken, hvor de besejrede de forsvarende mestre Harry Barlow og Ernest Lewis med 4-6, 6-3, 6-1, 2-6, 6-0. I damesingle vandt Lottie Dod med 6-8, 6-1, 6-4 over Blanche Hillyard.

Resultater

Herresingle 

Turneringen havde deltagelse af 28 spillere. Mesterskabet blev afgjort i udfordringsrunden, hvor den forsvarende mester, Wilfred Baddeley, tabte vinderen af all comers-turneringen, Joshua Pim, med 3-6, 6-1, 6-3, 6-2. Dermed fik ireren revanche for nederlaget til netop Baddeley i udfordringsrunden 12 måneder tidligere, og Pim vandt dermed den første af sine to Wimbledon-titler i herresingle. Joshua Pim havde vundet finalen i all comers-turneringen over Harold Mahoney med 9-7, 6-3, 6-0.

Alle kampe blev spillet bedst af fem sæt, der skulle vindes med mindst to overskydende partier.

Udfordringsrunden 

I "udfordringsrunden" tabte den forsvarende mester, Wilfred Baddeley til vinderen af all comers-turneringen, Joshua Pim, med 3-6, 6-1, 6-3, 6-2.

All comers-turneringen 

I all comers-turneringen spillede 27 spillere om retten til at møde den forsvarende mester, Wilfred Baddeley, i "udfordringsrunden". Turneringen blev vundet af ireren Joshua Pim, som i finalen besejrede sin landsmand Harold Mahoney med 9-7, 6-3, 6-0, og som dermed nåede udfordringsrunden for andet år i træk. Det var første gang at Harold Mahoney var i all comers-finalen.

Damesingle 

Damesingleturneringen havde deltagelse af otte spillere, og alle kampene blev spillet bedst af tre sæt, der skulle vindes med mindst to overskydende partier. Turneringen blev vundet af den forsvarende mester Lottie Dod, der i udfordringsrunden vandt over vinderen af all comers-turneringen, Blanche Hillyard, med 6-8, 6-1, 6-4. Dermed vandt Lottie Dod den femte og sidste af sine fem Wimbledon-titler i damesingle, mens det var femte gang at Hillyard tabte i udfordringsrunden.

Udfordringsrunden

All comers-turneringen 

Syv kvinder spillede i all comers-turneringen om retten til at møde den forsvarende mester i udfordringsrunden. Turneringen blev vundet af Blanche Hillyard, som i finalen besejrede Maud Schackle med 6-3, 6-2. Maud Schackle var i all comers-finalen for anden gang.

Herredouble 

Herredoubleturneringen havde deltagelse af 11 par. Irerne Joshua Pim og Frank Stoker vandt mesterskabet ved at besejre de forsvarende mestre Harry Barlow og Ernest Lewis i udfordringsrunden med 4-6, 6-3, 6-1, 2-6, 6-0.

Udfordringsrunden

All comers-turneringen 

Ti par spillede om retten til at møde de forsvarende mestre i udfordringsrunden. Irerne Joshua Pim og Frank Stoker sikrede sig pladsen i udfordringsrunden ved at besejre Herbert og Wilfred Baddeley i finalen med 6-2, 4-6, 6-3, 5-7, 6-2.

Kilder / eksterne henvisninger 
 The Championships, Wimbledon 
 Tennis Archives - Wimbledon 1893 
 ScoreShelf.com - Wimbledon 1893 
 TennisForum.com - 1893 

1893
Sport i 1893